Zhang Zhung, poble nòmada de l'Àsia Central que posteriorment van esdevenir el poble tibetà
 Zhang (unitat de mesura), part d'un li (unitat)
 Biografies:
 Emperadriu Zhang, diversos personatges
 Zhang Bao (Shu Han), general que va servir al senyor de la guerra Liu Bei de la Dinastia Han Oriental
 Zhang Bao (Turbant Groc) (184 aC), líder dels Turbants Grocs durant el període de la Dinastia Han Oriental
 Zhang Bo oficial de la facció revoltada dels Turbants Grocs que va viure durant el període de la Dinastia Han Oriental
 Zhang Fei (?-221), general de Shu Han durant l'era dels Tres Regnes
 Zhang Han (Dinastia Qin) (? - 205 aC), general de la Dinastia Qin
 Zhang He (? - 231 aC), general servint sota el senyor de la guerra Cao Cao durant el període de la Dinastia Han Oriental
 Zhang Heng (78–139), estudiòs xinès
 Zhang Ji, diversos personatges
 Zhang Jue (? - 184) líder dels rebels del Turbant Groc durant la Dinastia Han
 Zhang Juanjuan (1981, Qingdao, província Shandong), arquera xinesa
 Zhang Liang, diversos personatges
 Zhang Liao (169 - 222), general sota el comandament del senyor de la guerra Cao Cao durant la Dinastia Han Oriental
 Zhang Lin (1987, Pequín), nedador xinès
 Zhang Lu (? - 216 aC), senyor de la guerra durant el període de la Dinastia Han Oriental
 Zhang Mancheng (? - 184 aC), líder local xinès dels Turbants Grocs durant el període de la Dinastia Han Oriental
 Zhang Qian (s. II aC), diplomàtic xinès
 Zhang Qun (1889 - 1990), primer ministre de la República de la Xina
 Zhang Ren (?- 213 aC), general sota el senyor de la guerra Liu Zhang
 Zhang Xiangxiang (Longyan, 1983), aixecador de pesos xinès
 Zhang Xiu (? - 207), senyor de la guerra durant la Dinastia Han
 Zhang Ye, soprano xinesa
 Zhang Yan (Dinastia Han), líder dels bandits Heishan
 Zhang Yi, diversos personatges
 Zhang Yimou (1951, Xi'any), director de cinema xinès
 Zhang Yining (Pequín, 1982), jugadora de tennis taula xinesa
 Zhang Zilin (1984, Shijiazhuang, Hebei), model xinesa, Miss Món 2007
 Zhang Ziyi (1979), actriu de cinema xinesa
 Cao Zhang (189 – 223), fill del senyor de la guerra Cao Cao durant la Dinastia Han de l'Est i els Tres Regnes
 Liu Zhang (senyor de la guerra) (? - 219), senyor de la guerra durant el període de la tardana Dinastia Han